Ранчо Мочо има више значења:

 Ранчо Мочо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Мочо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику